Geografia:
 Zubiri, entitat de població i concejo de la Comunitat Foral de Navarra pertanyent a la vall i municipi d'Esteribar

 Biografies:
 Xavier Zubiri, filòsof i catedràtic de filosofia basc